Cyber – sottocultura incentrata sulla simbiosi fra umani e tecnologia
Cyber – famiglia di supercomputer
Cyber – film del 2015
Cyber – personaggio dei fumetti Marvel
Cyber – gruppo musicale islandese